Чемпионат России по баскетболу 2006/2007 является 16 сезоном чемпионата России по баскетболу Российской федерации по баскетболу. Он стартовал 8 октября 2006 года, а завершится матчами плей-офф до 31 мая 2007 года.

Положение команд

Плей-офф

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2006/2007
 Суперлига Б 2006/2007

Ссылки 
 XVI чемпионат России среди мужских команд

Чемпионат России по баскетболу
2006 год в баскетболе
2007 год в баскетболе